Доба:

Топонимы 
 Венгрия 
  — деревня в западной части медье Веспрем.

 Польша 
  — деревня в гмине Гижицко Гижицкого повята Варминско-Мазурского воеводства.

 Румыния 
  — коммуна в приграничной западной части жмуде́ца Сату-Маре Трансильванского региона.
 Доба (деревня, жмудец Олт) — деревня в западной части жмудеца Олт региона Валахия.
 Доба (деревня, жмудец Сэлаж) — деревня в коммуне Добрин, на севере жмудеца Сэлаж Трансильванского региона.
  — река протекающая по территории жмудеца Бихор на западе Трансильванского региона.

 Тибет 
  — деревня в Тибетском автономном районе Китая.

 Чад 
 Доба (город) — город на юге Чада, столица региона Восточный Логон.
  — аэропорт в одноимённом городе в регионе Восточный Логон.
  — диоцез римско-католической церкви с центром в одноимённом городе в регионе Восточный Логон.
  — экономический проект по разработке нефтяных месторождений вблизи одноимённого города в регионе Восточный Логон.

 Эфиопия 
  — вореда в эфиопском регионе Оромия.
 Доба (город) — город в одноимённой вореде в эфиопском регионе Оромия.

Персоналии 
  — известный польский путешественник на каяке, покоритель (в одиночку) Атлантического океана.

См. также 

 Даб